Il doppio del torneo di tennis Lima Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Americo Venero-Montes e Jaime Yzaga che hanno battuto in finale Juan-Carlos Bianchi e Tamer El Sawy 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Francisco Montana /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Lucas Arnold Ker /  Emanuel Couto (primo turno)

 Jeff Belloli /  Mathias Huning (primo turno)
 Tomáš Krupa /  Pavel Vízner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 1995